Jan Gniewosz (zm. 1611) – starosta latowicki
 Jan Gniewosz (zm. 1654) – chorąży lubelski
 Jan Kazimierz z Oleksowa Gniewosz – podkomorzy sandomierski, chorąży sandomierski
 Jan na Oleksowie Gniewosz – kasztelan czechowski
 Jan Kazimierz na Oleksowie Gniewosz – kasztelan zawichojski
 Jan Nepomucen Gniewosz (1827-1892) – pisarz  i publicysta, powstaniec styczniowy